God’s Country ist der Name von:

 God’s Country (Film), US-amerikanischer Film
 God’s Country (Lied), Lied von Blake Shelton